Попса́:

 Попса — разговорно-пренебрежительное слово, обозначающее низкопробную клишированную музыку. (в широком смысле может применяться к другим жанрам искусства).
 «Попса» — российский художественный фильм-мелодрама, вышедший в 2005 году.
 «Попса» — песня группы «Бригадный подряд» из альбома «Насилие И Sex».
 «Попса» — альбом проекта «Рок-группа», основанный на песне Бригадного подряда.